Monika Habsbursko-Lotrinská (německy: Monika von Habsburg; 13. září 1954, Würzburg) je císařská a královská princezna, arcivévodkyně rakouská, vévodkyně z Maquedy a Santangela.

Život 
Narodila se 13. září 1954 v německém Würzburgu, společně se svou sestrou-dvojčetem Michaelou, jako dcera korunního prince Otty Habsbursko-Lotrinskéhoa a jeho manželky princezny Reginy Sasko-Meiningenské. Při křtu dostala jméno Monika Marie Roberta Antonie Rafaela Habsbursko-Lotrinská.

Dne 21. června 1980 se v Pöckingu vdala za Luise María Gonzagu de Casanova-Cárdenas y Barón (* 24. dubna 1950), vévodu ze Santangela, syna Balthasara de Casanova-Cárdenas y de Ferrer a jeho manželky Maríe de los Dolores Barón y Osorio de Moscoso, vévodkyně z Maquedy. Spolu mají čtyři děti:
 Baltasar Carlos de Casanova y Habsburgo-Lorena, markýz z Elche (* 17. srpna 1981)
 Gabriel María de Casanova y Habsburgo-Lorena (* 23. března 1983)
 Rafael María de Casanova y Habsburgo-Lorena (* 18. srpna 1986)
 Santiago de Casanova y Habsburgo-Lorena (* 26. dubna 1993)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Ženy
Monika
Monika
Monika
Narození 13. září
Narození v roce 1954
Žijící lidé
Narození ve Würzburgu